Netherton steht für:
 Netherton (Neuseeland), Ort in Neuseeland

Netherton ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Netherton, US-amerikanischer Musiker
 Frethias Jefferson Netherton (1865–1897), US-amerikanischer Pädagoge und Politiker (Demokratische Partei)

Siehe auch:
 Netherton-Syndrom
 Netherton Stone Circle